Josef Noggler ist der Name folgender Personen:

* Josef Noggler (Politiker, 1865) (1865–1926), österreichischer Politiker (CS), Reichsratsabgeordneter
 Josef Noggler (Politiker, 1957) (* 1957), italienischer Politiker (SVP) aus Südtirol